Argeu, personatge mitològic fill de Licimi i de Perimede.
 Argeu I, rei de Macedònia 648-670 aC
 Argeu II, rei de Macedònia 393-392 aC.